Себастья́но Арма́н (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник  (заняли девятое место), четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ), шести  (лучший результат — бронзовые призёры в ,  и ). Трёхкратный . В составе юниорской мужской сборной Италии участник четырёх  (лучший результат — пятое место в ).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (, , ).
 : золото (, , ), серебро ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года